Рокицький — польське прізвище, яке утворене від прізвиська Рокита.

Походження 

Існує два варіанти можливого походження прізвища Рокицький. У першому (польського походження) прізвище веде свій початок від прізвиська Рокита, що в перекладі означає «верба». У другому варіанті прізвище може походити від українського слова «рокіц», що означає «низький голос» (гучний бас).

Відомі носії 

 Рокицький Адам Аполлінарійович (1846—1925) — український землевласник, брат матері відомого українського політичного діяча, історика, публіциста і теоретика українського консерватизму В'ячеслава Липинського.
 Рокицький Микола Андрійович (1901—1944) — український маляр-монументаліст.

Примітки